Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Brzuchowski – polski inżynier mechanik
 Julian Brzuchowski – polski architekt, sędzia sportowy